PPQ est un sigle, qui peut signifier :
 , un programme américain de sauvegarde de l'agriculture et des ressources naturelles ;
 , un pistolet semi-automatique développé par la société allemande Carl Walther ;
 , une unité de résolution numérique utilisée pour les séquenceurs musicaux.

PPQ est aussi un symbole, qui peut représenter :
 en minéralogie, l'une des associations possibles de deux modules P et Q, dans une série polysomatique ;
 , une molécule utilisée pour la prévention et le traitement de la malaria.

PPQ est également un code, qui peut faire référence à :
 l'aéroport de Paraparaumu, en Nouvelle-Zélande, selon les codes IATA des aéroports.

ppq est un symbole, qui représente :
 , une unité de mesure des concentrations :  = .

Notes et références